Lien-hua Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianhua Shan (bergskedja), Guangdong, 
 Lianhua Shan (berg i Kina, Guangdong, lat 23,05, long 115,23), 

Robotskapade Kinaförgreningar